Агнешка Радванська була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Варвара Лепченко.

Кароліна Плішкова виграла титул, у фіналі перемігши Лепченко з рахунком 6–3, 6–7(5–7), 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw

2014
Тур WTA 2014
2014 у південнокорейському спорті